Худо́бин — русская фамилия; имеет женскую форму Худобина.

 Худобин, Александр Яковлевич (1767—1833) — российский купец 3-й гильдии, основоположник рода Худобиных в Санкт-Петербурге.
 Худобин, Александр Александрович (1812—1801) — российский потомственный почётный гражданин, купец 2-й гильдии, общественный деятель.
 Худобин, Александр Иванович (1910—1999) — заслуженный учитель РФ, почётный гражданин Сердобска, автор пособий для учителей математики.
 Худобин, Антон Валерьевич (род. 1986) — российский хоккейный вратарь.